Juan Torres Ruiz, surnommé Cala, né le  à Lebrija en Andalousie, est un footballeur espagnol. Il évolue au poste de défenseur central au Cadix CF.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Séville FC
 Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2010
 Vainqueur de la Ligue Europa en 2014

Références

Liens externes 

 

Footballeur espagnol
Joueur du Séville FC
Joueur du Sevilla Atlético
Joueur du FC Cartagena
Joueur de l'AEK Athènes
Joueur du Cardiff City FC
Joueur du Grenade CF
Joueur du Getafe CF
Joueur du Henan Jianye FC
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur du Cadix CF
Naissance en novembre 1989
Naissance à Lebrija